Елаев — фамилия. Известные носители:
 Елаев, Михаил Эммануилович (1916—1990) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Елаев, Николай Константинович (1924—2013) — кандидат педагогических наук, профессор, участник Великой Отечественной войны.